Přibyslav kan verwijzen naar de volgende Tsjechische steden:
 Přibyslav (okres Havlíčkův Brod)
 Přibyslav (okres Náchod)